Esperanza kan syfta på:

Próxima Estación: Esperanza – ett musikalbum av Manu Chao
 Esperanza, Landskrona – byggnadsverk i Landskrona av Ralph Erskine
 Esperanza (djur) – ett släkte krumhornskinnbaggar

Geografi

Antarktis 

 Esperanza (ö), 
 Esperanza (forskningsstation) – en bosättning

Argentina 

 Puerto Esperanza, Argentina, Misiones, 
 Esperanza, Argentina, Santa Fe,

Bolivia 

 Cachuela Esperanza, ort, Pando,

Dominikanska republiken 

 Esperanza kommun, Dominikanska republiken, 
 Esperanza, Dominikanska republiken,

Filippinerna 

 Esperanza (Sultan Kudarat),

Guatemala 

 Municipio de La Esperanza (kommun i Guatemala), kommun
 La Esperanza, Guatemala, Departamento de Quetzaltenango, Municipio de La Esperanza,

Kuba 

 La Esperanza kommun, Kuba, Provincia de Villa Clara, 
 Esperanza, Kuba, Provincia de Villa Clara,

Mexiko 

 San José Esperanza, ort, Puebla, 
 La Esperanza, Tarimoro, 
 Esperanza kommun, Mexiko, 
 Esperanza, Ajalpan, 
 Esperanza, Guanajuato, San Miguel de Allende,

Se även
 La Esperanza

Se även
Esperanto

Robotskapade Argentinaförgreningar